Stíhací závod žen na Mistrovství světa v biatlonu 2011 se konal v neděli 6. března jako v pořadí druhý ženský závod biatlonu v lyžařském středisku Chanty-Mansijsk. Zahájení stíhacího závodu proběhlo v 12.30 hodin středoevropského času.

Obhájkyní vítězství z posledního mistrovství byla Helena Ekholmová, která si pohoršila o dvě příčky na třetí místo. Úřadující olympijskou vítězkou z Vancouveru byla Magdalena Neunerová.

Do stíhacího závodu se kvalifikovalo prvních 60 závodnic ze sprintu. Na start nastoupilo 55 závodnic z 24 zemí. Absolvovaly trať o délce 10 km se čtyřmi střeleckými položkami v pořadí: vleže, vleže, vestoje, vestoje; za každý minutý terč závodnice absolvovaly trestné kolo. Čtrnáct závodnic bylo dostiženo o 1 okruh. Vítězkou se stala finská lídryně celkového pořadí Kaisa Mäkäräinenová, který vybojoval svůj vůbec první titul mistryně světa. Na druhém místě dojela vítězka se sprintu Magdalena Neunerová. Bronz získala díky bezchybné střelbě Švédka Helena Ekholmová.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2011